Плоды шипо́вника () — лекарственное растительное сырьё; собранные в период созревания плоды различных видов шиповника: майского, иглистого, даурского, Федченко и некоторых других. В высушенном виде продаются в аптеках и используются для изготовления настоя. 
Из сока сырых плодов изготовляют сироп, а из самих плодов — экстракт.

Плоды шиповника содержат большое количество витаминов, особенно витамина C (не менее 0,2 %) и витаминов P и K, флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества, пектины. Они оказывают общеукрепляющее действие, стимулируют неспецифическую сопротивляемость организма вредным воздействиям, ускоряют восстановление тканей, уменьшают проницаемость сосудов, положительно влияют на углеводный и минеральный обмен веществ, обладают противовоспалительными свойствами. Усиливают гуморальный и клеточный иммунитет. Обладают желчегонным действием, обусловленным наличием органических кислот и флавоноидов.

Химический состав 
Кроме витамина C, в плодах шиповника содержатся другие витамины и биологически активные вещества:
 витамин P (до 9 %),
 PP,
 B1,
 B2(1813) (0,00003 %),
 К,
 Е. Шиповник относится к наиболее богатым растениям по содержанию витаминов P и E. Шиповник — чемпион среди плодовых и ягодных растений по содержанию витамина P.

Кроме того, в плодах содержатся:
 сахара(2594) (0,9—8,1(24)%): глюкоза, фруктоза, ксилоза, сахароза;
 органические кислоты: лимонная (до 2 %) и яблочная (1,8 %) (до 1,8(2)%), олеиновая (15 %), линолевая (62 %), линоленовая (18,5 %), пальмитиновая (2,5 %), стеариновая (2 %), арахиновая(2594);
 пектины (от 1,8—3,7(14,1)%);
 каратиноиды: каротин в виде α- и β-каротинов (0,0007—0,0096 %), ликопины(2217) A, B, C, (1344), виолоксантин, антераксантин, зеаксантин(2629), фитофлуин, криптоксантин, тараксантин;
 флавоноиды (0,13(1813)—14,9 %): кемпферол(2134), кверцетин(2406), гиперозид, астрагалин, кверцимеритрин, изокверцитрин, тилирозид, гесперидин, рутин(1810). Кемпферол и изофлавоноиды оказывают мочегонное действие, а кверцетин — кровоостанавливающее. Рутин, наряду с витамином P, обладает капилляроукрепляющим свойством, а кверцетин — кровоостанавливающим;
 дубильные вещества (3,5(1813)—5(21,8(1813))%). Дубильные вещества оказывают вяжущее, противовоспалительное и бактерицидное действие;
 эфирное масло;
 стероиды и их производные(2594);
 антоцианы, лейкоантоцианидины(2483);
 высшие алифатические углеводороды: нонакозан, гентриаконтан, гептакозан;
 высшие алифатические спирты(2594);
 макроэлементы: калий (до 0,058 %), кальций (до 0,066 %), магний (до 0,02 %), железо (до 0,028 %);
 микроэлементы: марганец (0,008—0,1 %), фосфор (до 0,02 %), натрий (0,005—0,01 %), молибден (0,003—0,005 %), медь (0,003 %), цинк (до 0,1 %), кобальт, алюминий, селен, никель, стронций, свинец. Накапливает медь, кобальт, селен.

В орешках содержится 4(2529)—10(2271, 2519)(16) % жирного масла, состоящего в основном и из глицеридов непредельных кислот (линолевая и линоленовая кислоты), богатое витамином E (0,0013—0,0049 %) и каротином(2587). В орешках шиповника собачьего содержится до 50 % олеиновой кислоты(2587).

Сироп из плодов шиповника 

Сироп из плодов шиповника (Sirupus ex fructibus Rosae) получают из сока плодов шиповника (иногда с добавлением экстракта ягод рябины красной, рябины черноплодной, боярышника, клюквы), сахара, аскорбиновой кислоты, лимонной кислоты.

Сироп представляет собой тёмно-коричневую жидкость со сладким вкусом шиповника и ягодных экстрактов. Он применяется для профилактики гиповитаминозов, при недостатке аппетита, при застойных явлениях в жёлчном пузыре (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

Назначают внутрь: взрослым — по 1-2 столовые ложки 2-3 раза в день; детям от 2 до 3 лет — по 1/2 чайной ложки, от 3 до 6 лет — по 1 чайной ложке, от 6 до 12 лет — по 1 десертной ложке 2-3 раза в день.

С осторожностью следует назначать при сахарном диабете ввиду повышенного содержания сахара в сиропе.

Настой плодов шиповника 
Для приготовления настоя 10 г (одну столовую ложку) сухих плодов заливают одним стаканом (200 мл) горячей кипячёной воды и нагревают на водяной бане (в кипящей воде) 15 минут, настаивают не менее 45 минут, процеживают и отжимают плоды.

Принимают по 50—100 мл два раза в день после еды при гиповитаминозах C и P, для их профилактики, а также при астении и для усиления иммунитета. Как желчегонное средство могут применяться и плоды низковитаминных сортов.

Экстракт из плодов шиповника 
Экстракт из плодов шиповника (Rosae pingue fructuum extract) выпускается под названиями «Холосас», «Холос», «Холемакс». Он применяется как желчегонное средство при холециститах (кроме калькулёзных) и гепатохолециститах.

Противопоказания 
Препараты шиповника противопоказаны в случаях индивидуальной непереносимости (аллергия), при бронхиальной астме, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Лекарственные средства по алфавиту
Поливитаминные препараты
Общетонизирующие средства и адаптогены
Жёлчегонные средства и препараты жёлчи
Шиповник
Ягоды